Giuseppe Orsi – dirigente d'azienda italiano
 Giuseppe Orsi – militare italiano
 Giuseppe Orsi di Mombello – militare, geografo ed esploratore italiano 
 Giuseppe Agostino Orsi – cardinale italiano 
 Gian Giuseppe Felice Orsi – nobile e letterato italiano